Синыйджу:

 Специальный административный регион Синыйджу — регион особого статуса в КНДР на границе с Китаем.
 Синыйджу — город в КНДР.
 Синыйджу — станция Корейских государственных железных дорог в Синыйджу.